Obhájci titulu v mužské čtyřhře z minulého ročníku Wimbledonu byl britsko-dánský pár Jonathan Marray a Frederik Nielsen, který na turnaji nestartoval společně. Marray hrál po boku Brita Colina Fleminga, s nímž vypadl ve třetím kole po prohře se švédsko-kanadskou dvojicí Robert Lindstedt a Daniel Nestor. Nielsen se spojil s bulharským tenistou Grigorem Dimitrovem. Jejich cestu turnajem ukončil ve druhé fázi francouzsko-srbský pár Julien Benneteau a Nenad Zimonjić.

Do soutěže nastoupilo celkem šedesát čtyři párů. Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 300 000 liber.

Třetí wimbledonský a celkově patnáctý grandslamový titul z mužské čtyřhry získal nejlepší pár světa amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, kteří ve finále přehráli chorvatskou-brazilskou dvojici Ivan Dodig a Marcelo Melo ve čtyřech setech 3–6, 6–3, 6–4 a 6–4.

Bratři Bryanové zkompletovali vítězstvím nekalendářní Grand Slam, když byli současně úřadujícími šampióny z US Open, Australian Open a French Open. Jako prvnímu páru v otevřené éře tenisu se jim podařilo získat všechny čtyři tituly bez přerušení. Stali se také první dvojicí historie, která dokázala vyhrát čtyři majory v řadě a letní olympijské hry v rozmezí jediného roku.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (3. kolo)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (semifinále)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (3. kolo)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (3. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Julian Knowle (čtvrtfinále)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (3. kolo)
  Santiago González /  Scott Lipsky (2. kolo)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (finále)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (3. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Bob Bryan  Mike Bryan
| RD1-score1-1=77
| RD1-score1-2=77
| RD1-score1-3=77
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Mahesh Bhupathi  Julian Knowle
| RD1-score2-1=65
| RD1-score2-2=63
| RD1-score2-3=64

| RD1-seed3=14
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=77
| RD1-score3-3=64
| RD1-score3-4=63
| RD1-score3-5=6
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Robert Lindstedt  Daniel Nestor
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=63
| RD1-score4-3=77
| RD1-score4-4=77
| RD1-score4-5=2

| RD1-seed5=11
| RD1-team5= Julien Benneteau  Nenad Zimonjić
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=3
| RD1-score5-4=4
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Leander Paes  Radek Štěpánek
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=6

| RD1-seed7=12
| RD1-team7= Ivan Dodig  Marcelo Melo
| RD1-score7-1=7
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=60
| RD1-score7-4=6
| RD1-seed8=
| RD1-team8= J Blake  J Melzer
| RD1-score8-1=5
| RD1-score8-2=0
| RD1-score8-3=77
| RD1-score8-4=4

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Bob Bryan  Mike Bryan
| RD2-score1-1=64
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=5
| RD2-score1-5=6
| RD2-seed2=14
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=77
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=3
| RD2-score2-4=7
| RD2-score2-5=3

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Leander Paes  Radek Štěpánek
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=1
| RD2-score3-4=6
| RD2-score3-5=3
| RD2-seed4=12
| RD2-team4= Ivan Dodig  Marcelo Melo
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=6
| RD2-score4-4=3
| RD2-score4-5=6

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Bob Bryan  Mike Bryan| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=6
| RD3-seed2=12
| RD3-team2= Ivan Dodig  Marcelo Melo
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3=4
| RD3-score2-4=4
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=78

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= C Fleming  J Marray
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= M Kližan  I Zelenay
| RD1-score10-1=64
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= P Andújar  G García-López
| RD1-score11-1=79
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=5
| RD1-score11-5=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12= F Čermák  M Mertiňák
| RD1-score12-1=67
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=7
| RD1-score12-5=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= R Haase  I Sijsling
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=79
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= E Schwank  H Zeballos
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=67
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=6

| RD1-seed15=
| RD1-team15= M Jelgin  D Istomin
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=711
| RD1-score15-4=62
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= R Lindstedt  D Nestor
| RD1-score16-1=78
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=69
| RD1-score16-4=77

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= A Peya  B Soares
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=66
| RD2-score01-4=7
| RD2-score01-5=10
| RD2-seed02=
| RD2-team02= P Hanley  J-P Smith
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=78
| RD2-score02-4=5
| RD2-score02-5=8

| RD2-seed03=
| RD2-team03= D Brands  L Rosol
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=64
| RD2-score03-4=710
| RD2-score03-5=4
| RD2-seed04=14
| RD2-team04=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=77
| RD3-score02-4=6

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= C Fleming  J Marray
| RD3-score03-1=65
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= R Lindstedt  D Nestor
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=14
| RD4-team01=

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk mužské čtyřhry

Wimbledon 2013